Matéria pode referir-se a:

Matéria, conceito físico.
Matéria, conceito jornalístico.
Matéria, conceito filosófico

Desambiguação